Przełęcz pod Zebrzydką – przełęcz (przełączka) położona w Beskidzie Śląskim na wysokości 520 m n.p.m. pomiędzy szczytami Zebrzydki (577 m n.p.m.) a Łazka (713 m n.p.m.). Jest wymieniana w źródłach, choć nie zawsze zaznaczana na mapach.

Szlaki turystyczne
  Grodziec st. kol. - Przełęcz pod Zebrzydką - dojście do  z Jasienicy na Błatnią
  Skoczów st. kol. - Górki Wielkie - Przełęcz pod Zebrzydką

Przypisy 

Przełęcze Beskidu Śląskiego